Ferrovia (ital. für Eisenbahn oder Eisenbahngesellschaft) bezeichnet:

 Ferrovia Circumetnea, regionale Nahverkehrsgesellschaft auf Sizilien
 Ferrovia Circumvesuviana, Regionalbahn in Süditalien
 Ferrovia Decauville a Valona, Schmalspurbahn in Albanien
 Ferrovia Decauville Feltre–Fonzaso–Fastro, ehemalige Feldbahn in den Dolomiten
 Ferrovia Monte Generoso, schweizerische Eisenbahngesellschaft
 Ferrovia Sangritana, Privatbahn in Süditalien
 Ferrovia Genova–Casella, Privatbahn in Norditalien